Estupidez
Ou ainda:
Harry and Tonto
Tonto - companheiro índio do Lone Ranger, cujo nome foi mantido na tradução

Localidades

Tonto Basin

Desambiguação